Boquillas ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Boquillas (Arizona), im Cochise County
 Boquillas (Texas), im Brewster County – nicht mehr existent
 Boquillas Crossing, im Brewster County, Texas

 Boquillas (Puerto Rico), im Manatí